

События 
 Джон Непер создал оригинальный счётный инструмент — «палочки Непера» — для выполнения простейших вычислений.
 Восстание ремесленных учеников в столице Англии городе Лондоне.
 Русско-шведская война 1613—1617 завершена заключением  Столбовского мира. Шведы получили Ивангород, Копорье, Ям, Орешек, Корелу.
 1617—1618 — Польско-шведская война.
 Польские отряды Владислава и Ходкевича вторглись в Россию через Вязьму.
 «Формула правления» — основной закон Курляндии - «Курляндский статут». Крестьяне признаны собственностью дворян.
 1617—1619 — Король Чехии Фердинанд II.
 1617—1618 — Султан Турции Мустафа I. Брат Ахмеда I.
 1617—1618 — Вооружённые столкновения англичан и голландцев в районе Зондских и Молуккских островов.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1617 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1617 году
 Кржиштанович, Станислав — польский юрист.
 Гольциус,Хендрик-художник.
 Ахмед I — султан

См. также